Název Domanice má více sídel:
 Domanice (Luže), část města Luže v okrese Chrudim
 Domanice (Radomyšl), část obce Radomyšl v okrese Strakonice

Externí odkazy